Andrew Gutman, calciatore statunitense
Galit Gutman, modella e attrice israeliana
Natal'ja Gutman, violoncellista russa
13279 Gutman, asteroide della fascia principale